Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Helmand, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān är platt, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Drē Sarē Ghunḏêy,  meter över havet,  kilometer öster om Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān. Runt Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān består till största delen av jordbruksmark.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Helmand (provins)